Erpfenzell ist der Ortsname von

 Erpfenzell (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Erpfenzell (Rattiszell), Ortsteil der Gemeinde Rattiszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern